Anna Maria von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

* Anna Maria von Brandenburg (1567–1618), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Anna Maria von Brandenburg-Ansbach (1526–1589), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Anna Maria von Brandenburg-Bayreuth (1609–1680), Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth und durch Heirat Fürstin zu Eggenberg